DeVos ist der Familienname von:

 Betsy DeVos (* 1958 als Elisabeth Prince), US-amerikanische Politikerin, Unternehmerin und Philanthropin 
 Bob DeVos (* 1946), US-amerikanischer Blues- und Jazzmusiker
 Richard DeVos  (1926–2018), US-amerikanischer Industrieller und Schwiegervater von Betsy DeVos

Siehe auch: 

 De Vos
 Devos